Сент-Радего́нд, Сент-Радеґонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 105 км на південний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 184,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Радегонд на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Радегонд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Радегонд на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Радегонд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Радегонд на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара